Прва лига 2011/12 — 21-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 10 команд, стартовал в июле 2011 года и завершился в мае 2012 года.
Звание чемпиона отстоял и стал им в десятый раз «ФК Марибор» который будет представлять Словению в Лиге чемпионов 2012/13. В Лиге Европы 2012/13 будут участвовать серебряный и бронзовый призёры, столичная"Олимпия" и «Мура 05» соответственно, а также финалист кубка Словении «Целе». По итогам сезона во Вторую лигу вылетел «ФК Нафта», а занявший предпоследнее место «Триглав», уступил серебряному призёру второй лиги «Ролтек Доб» в переходных матчах и покинул элитный дивизион. Кубок страны в седьмой раз завоевали игроки «ФК Марибор», тем самым сделав золотой дубль.

Клубы-участники

Таблица результатов

Первая половина сезона

Вторая половина сезона

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Переходные матчи 
Проводятся в два матча с целью выявить сильнейшего между девятой командой первой лиги и серебряным призёром второй лиги. Победитель по сумме двух матчей будет в следующем сезоне играть в первой лиге, проигравший попадает во вторую.
По итогам двух матчей «Доб» с общим счетом победил «Триглав» со счетом 6-0, и получил повышение в классе.

Первый матч

Второй матч

Ссылки и источники 
 официальный сайт prvaliga.si
 transfermarkt.co.uk/
 www.weltfussball.de

Чемпионат Словении по футболу
Словения